Emeri Johannes van Donzel (né à Nieuwstadt le , mort à Wassenaar le ) est un historien néerlandais du Moyen-Orient, spécialiste de l'Éthiopie et des relations entre l'islam et le christianisme.

Il a été, de 1974 à 1990, directeur du  (Institut néerlandais du Proche-Orient), et a co-dirigé la deuxième édition de l'Encyclopédie de l'Islam.

Références

Liens externes 
 

Historien néerlandais
Orientaliste néerlandais
Naissance en juillet 1925
Décès en octobre 1927
Décès à 92 ans